Уаска де Окампо има више значења:

 Општина Уаска де Окампо (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Уаска де Окампо (Уаска де Окампо, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику